Ос — многозначный термин:

 Ос — коммуна в норвежском фюльке (области) Акерсхус.
 Ос или Ос. — книга пророка Осии.

Реки 
  — река во Франции.
 Ос (приток Мурга) — река в Германии.

Персоналии 
 Ос, Георг Якоб Иоганн ван (1782—1861) — нидерландский художник.
 Ос, Питер Герардус ван (1776—1839) — нидерландский художник.
 Ос, Питер Фредерик ван (1808—1892) — нидерландский художник.
 Ос, Роальд (1928—2012) — норвежский конькобежец, олимпийский чемпион 1960 года.
 Ос, Хавьер де (род. 1940) — испанский филолог, профессор.

ла Ос

Аббревиатура 
 Операционная система — комплекс управляющих и обрабатывающих программ.
 Оптическая система — совокупность оптических элементов.
 ОС (очень старый) — советская и российская маркировка коньяка, означающая, что срок выдержки дистиллятов не менее двадцати лет.
 ОС (латиницей) — оригинальный персонаж (аббревиатура от английского Original character).

См. также 
 Ван Ос
 ОС — многозначная аббревиатура.
 OS (значения) — многозначная аббревиатура.
 Ос-Марсийон — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Осс — город и община в Нидерландах, провинции Северный Брабант.